Anakena puede referirse a:
 Anakena (monte submarino), monte submarino localizado en el Océano Pacífico.
 Anakena (serie de televisión), serie chilena producida por Canal 13 en 1982.
 Playa Anakena, playa ubicada en la Isla de Pascua.
 Anakena (banda), banda venezolana de pop caribeño